Monterrubio de la Demanda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monterrubio de Demanda, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Monterrubio de la Demanda (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar